Gallus gallus domesticus — ave doméstica
Galinhas (Guiné-Bissau) — ilha do arquipélago dos Bijagós
Galinha (ovo Fabergé) — primeiro dos ovos de páscoa criados pelo joalheiro russo Peter Carl Fabergé